Паровоз Е:
 Паровоз Е — российский грузовой паровоз, выпускавшийся в 1858—1859 годах для Николаевской железной дороги
 Паровоз Е — американский грузовой паровоз, выпускавшийся в 1915—1918, 1943—1947 годах и использовавшийся на железных дорогах Российской империи и СССР